Francisco Lara puede referirse a:

 Francisco Lara Polop, productor, guionista y director de cine español;
 Francisco Lara Casalilla, jugador español de fútbol americano;
 Francisco Lara Uribe, futbolista chileno.